Са́блін — російське прізвище.

 Саблін Микола Павлович (1880 — 1937) — російський імператорський та український військовий діяч, капітан 1-го рангу, контр-адмірал.
 Саблін Михайло Павлович (1869 — 1920) — російський імператорський та український військовий діяч, віце-адмірал, командувач Чорноморського флоту.

Російські прізвища